María de Baviera (Lindau, 6 de julio de 1872 - ibidem, 10 de junio de 1954) era hija del último rey de Baviera, Luis III, y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Este, princesa de Módena. Su marido, el príncipe Fernando Pío, duque de Calabria, se convirtió en el jefe de la Casa de las Dos Sicilias el 26 de mayo de 1934, por lo que fue reina consorte titular de las Dos Sicilias.

Matrimonio e hijos 
La princesa María se casó con el príncipe Fernando Pío de Borbón-Dos Sicilias, hijo mayor del príncipe Alfonso, conde de Caserta, y de su esposa, la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias, el 31 de mayo de 1897 en Múnich. La pareja tuvo seis hijos:

María Antonieta (1898-1957), soltera y sin descendencia.
María Cristina (1899-1985), casada en 1948 con Manuel Sotomayor y Luna; sin descendencia.
Rogelio María (1901-1914), duque de Noto. Murió en la infancia.
Bárbara (1902-1927), casada con el conde Francisco Javier de Stolberg-Wernigerode en 1922; con descendencia
Lucía (1908-2001), casada en 1938 con el príncipe Eugenio, duque de Ancona, hijo del príncipe Tomás, 2.º duque de Génova; con descendencia.
Urraca (1913-1999), soltera y sin descendencia.

María fue considerada una persona tranquila. Cuidó a su madre en su lecho de muerte en 1919. Vivió sus últimos años con su marido en Villa Amsee, heredada de sus padres, donde murió.

Ancestros

Distinciones honoríficas 
24 de mayo de 1897: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
Dama de la Orden de la Cruz Estrellada. ()
Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Orden de Malta

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes del siglo XX
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach

Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Princesas de Baviera del siglo XX (casa de Wittelsbach)

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Nacidos en Lindau